Зино́вьев (Зино́вьева) — русская фамилия, образованная от имени Зиновий.

Известные носители

А 
 
 
 Зиновьев, Андрей Валерьевич (род. 1969) — российский орнитолог, зооархеолог.

В 
 
 
 Зиновьев, Владимир Андреевич (1882—1963) — советский учёный-механик.

Г

Д

Е

И 
 
 Зиновьев, Игорь (род. 1967) — российский дзюдоист и самбист, боец смешанного стиля.
 Зиновьев, Илья Игоревич (род. 1996) — российский хоккеист.

К 
 
 Климент Зиновиев (? — 1712) — поэт и этнограф.

Л 
 Зиновьев, Лев Александрович (1882—1958) — депутат 4-й Государственной Думы.
 Зиновьев, Леонид Петрович (1912—1998) — советский учёный-физик.

М 
 Зиновьев, Максим Юрьевич (род. 1980) — российский футболист и тренер.

Н

П 
 
 Зиновьев, Парамон-Сыдавной Васильевич (Сыдавной-Васильев) — дьяк и дипломат эпохи Смутного времени.
 
 Зиновьев, Питер (1933—2021) — британский композитор и инженер русского происхождения, один из создателей первого сэмплера и аналогового синтезатора EMS Synthi-100.

С 
 Зиновьев, Семён Иванович (в монашестве Иероним; 1934—1982) — наместник Троице-Сергиевой Лавры.

Ф 
 
 Зиновьев, Филипп Сергеевич (1901—1977) — советский военный деятель, полковник (1944).

Ю 
 Зиновьев, Юрий Константинович (1893—1949) — советский военачальник, капитан 1 ранга.



Другие значения 
 Зиновьев — хутор, Михайловский район, Волгоградская область.
 «Зиновьев» — название эскадренного миноносца «Азард» в 1922—1928 годах.

Примечания